Лиманская  волость — историческая административно-территориальная единица Змиевского уезда Харьковской губернии с центром в селе Лиман.

По состоянию на 1885 год состояла из 13 поселений, 5 сельских общин. Население 7889 человек (3914 лиц мужского пола и 3975 — женского), 1565 дворовое хозяйство.

Крупнейшие поселения волости по состоянию на 1885 год:
 Лиман, государственная слобода при озере Лиман, 702 двора, 3407 жителей, 2 православных церкви, школа, богадельня, почтовая станция, 6 лавок, базар, 4 ярмарки в год: проводская, 1 июля, 1 октября и 1 ноября.
 Геевка (Бурлей-Геевка), владельческое село при реке Северский Донец, 102 двора, 457 жителей, православная церковь, лавка. 3 ярмарки в год: 1 марта, 14 сентября и 21 ноября, винокуренный завод.
 Нижнерусский Бишкин,государственное село при реке Северский Донец,  148 дворов, 940 жителей, православная церковь, лавка.
 Черкасский Бишкин, государственное село при реке Северский Донец,  296 дворов, 826 жителей, православная церковь, школа, 3 лавки, 3 ярмарки в год: 1 января,  Троица, 15 августа.

Примечания 

История Харьковской области
Волости Харьковской губернии
Волости Змиевского уезда